Federlin ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Federlin (1854–1939), deutscher Bildhauer
 Konrad Federlin (1928–2018), deutscher Mediziner
Siehe auch:
 Federlein